Улан (, до 2006 г. — Острогорка) — аул в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Васильевского сельского округа. Код КАТО — 116439200.

География 
Аул расположен в юго-восточной части района, вдоль реки Коныр, в 50 км на юго-восток от центра района села Балкашино, в 6 км на юг от центра сельского округа села Васильевка.

Улицы 

 ул. Айтеке би,
 ул. Ахмета Байтурсынулы,
 ул. Жастар,
 ул. Канай би,
 ул. Кенесары,
 ул. Ленина,
 ул. Мустафа Шокай,
 ул. Сейфуллина,
 ул. Толе би,

Ближайшие населённые пункты 

 село Васильевка в 6 км на севере,
 село Красносельское в 14 км на юге,
 аул Мадениет в 22 км на юго-западе.

Население 
В 1989 году население аула составляло 1190 человек (из них русских 42%, казахов 31%).

В 1999 году население аула составляло 776 человек (371 мужчина и 405 женщин). По данным переписи 2009 года, в ауле проживали 484 человека (233 мужчины и 251 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района
Переименованные населённые пункты Казахстана